Józef Franciszek Tyrcha (ur. 1892) – kapral Wojska Polskiego, żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari
 Józef Tyrcha (1894–1918) – działacz niepodległościowy, 4 listopada 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Tyrcha (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, 18 października 1932 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości, brat Leona i Mariana

Zobacz też 
 Inne postaci noszace nazwisko Tyrcha

Uwagi

Przypisy